Роберт Ваганович Мушкамбарян () — певец, музыкант, актёр. Солист ВИА Весёлые ребята.

Биография 
Родился  года в . Окончил ГИТИС им. Луначарского по специальности «Режиссёр эстрады».

Работал ведущим на телевидении в Махачкале, солистом-вокалистом в ансамбле «Лезгинка», в джаз-оркестре под руководством Константина Орбеляна.

В 1975—1984 годы — солист ВИА «Весёлые ребята» (вокал, саксофон-сопрано). Исполнитель песни «Чёрные подковы» из кинофильма «Не может быть!», а также бэк-вокальной партии (вместе с Александром Барыкиным) к песням Аллы Пугачёвой из фильма «Центровой из поднебесья». Лауреат Международного конкурса эстрадной песни «Братиславская лира» (II премия «Серебряная лира», 1978, Чехословакия).

После ухода из ансамбля «Веселые ребята» работал в Москонцерте в качестве солиста в ансамбле Александра Пульвера и группе «Эрмитаж». Исполнитель хита «Ах царевна, царевна», звучавшего в передачах «Утренняя почта» и «Песня года».

В 1989 году Роберт эмигрировал в США. Пел в ресторане, тяжело переживая свою неустроенность и ненужность в чужой стране. Стало подводить здоровье. Когда он обратился к врачам, прозвучал неутешительный диагноз: рак. Была сделана операция, но безрезультатно. 

Похоронен на кладбище Голгофа (Квинс), одном из старейших в Нью-Йорке.

Фильмография 
 «Центровой из поднебесья» (1975)
 «Не может быть!» (1975)
 «Гулять, так гулять. Стрелять, так стрелять…» (1990)

Музыкальные альбомы 
 «Кругозор» № 03 (1973)
 ВИА «Весёлые ребята». Песни экрана (1973)
 ВИА «Весёлые ребята» (1977)
 «Песни Рудольфа Манукова» (1978)
 ВИА «Веселые ребята» (1979)
 Ансамбль «Братство людей» (Великобритания). ВИА «Весёлые ребята» (1979)
 ВИА «Весёлые ребята»: Музыкальный глобус (1979)
 «Для вас, женщины!» (1979)
 «Всем, кто любит песню» (1979)
 Жду тебя. Песни и эстрадная музыка Мераба Парцхаладзе (1980)
 «Русский язык за рубежом», № 2 (1982)
 «Горькая память земли». Песни на стихи Григория Поженяна (1986)

Примечания 

Певцы и певицы СССР
Музыканты ВИА «Весёлые ребята»